VRO steht für:
 Village Reconstruction Organisation, eine indische Hilfsorganisation
 Video Recording Object, ein Dateiformat für Videodaten
 Vorwerk (Gutshof) (Vro.), einen landwirtschaftlichen Gutshof (meist auf alten Karten)

vro steht für:
 Võro (ISO-639-3-Code), eine der finno-ugrischen Sprachen

Abkürzung